Brätter ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Franz Goßler, gen. Brätter (1836–1900), deutscher Politiker, siehe Karl Goßler (Politiker)
 Paul Brätter, deutscher Politiker, kommunistischer Reichstagsabgeordneter in der Weimarer Republik
 Peter Brätter (* 1935), deutscher Chemiker